

Astronomie 
 (22694) Tyndall, astéroïde.

Patronyme 
 Fulke Tyndall (1910-1991), entraîneur britannique de chevaux de courses sous harnais ;

Physique 
 Effet Tyndall, phénomène de dispersion de la lumière incidente sur des particules de matière.

Médecine 
 Tyndall, phénomène inflammatoire retrouvé à l'examen de l'œil en lampe à fente au cours de certaines affections oculaires

Toponyme 
 Tyndall, ville américaine du Dakota du Sud.

Homonymie de patronyme